Эмбрио́н:
 Эмбрион
 Эмбрион (фильм)
 Эмбрион (альбом)